Le  Grand Prix moto d'Allemagne 2001 est la neuvième manche du championnat du monde de vitesse moto 2002. La compétition s'est déroulée du 20 au 22 juillet 2001 sur le Sachsenring. C'est la  du Grand Prix moto d'Allemagne.

Classement final 500 cm

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

2001
Allemagne
Sport en Allemagne en 2001